Wahlkreis 4 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 4
 Landtagswahlkreis 4
 Reichstagswahlkreis 4